Неме́цкая хокке́йная ли́га (, сокращенно DEL) — главная хоккейная лига Германии. В лиге играет самое большое число североамериканских хоккеистов, играющих за пределами Северной Америки. Лига образовалась в 1994 году после расформирования Бундеслиги.

История

Создание 

DEL образовалась в 1994 году после расформирования Бундеслиги из её команд 1-го и 2-го дивизионов. Причина расформирования Бундеслиги была в невыносимых условиях, сформировавшихся к тому времени: многие команды обоих дивизионов имели большие задолженности, а команды 2-го дивизиона привлекали мало спонсоров и зрителей. Поэтому многие команды обанкротились, а некоторые и без этого переходили из 1-го дивизиона во 2-й. В сезоне 1992/93 по этим причинам в первом дивизионе осталось всего 11 команд. Кроме этого, две команды прекратили существование в середине сезона и по его окончании. Цель создания DEL состояла в том, чтобы создать хоккейную лигу, основанную на модели североамериканской НХЛ, в которой команды играли бы в лиге без угрозы вылета из нее. Эту идею поддержали инвестиционные компании.

В первом сезоне приняли участие 18 команд: 12 из 1-го дивизиона и 6 из 2-го дивизиона старой Бундеслиги.
На первом этапе все команды играли между собой каждый против каждого дома и в гостях (34 игры). Кроме этого дополнительно организовалось 3 региональных группы, в которых команды играли между собой еще один дополнительный круг (10 игр). Итого в круговом турнире команды играли 44 игры. Далее команды выясняли чемпиона по системе плей-офф, причем в 1/8 и 1/4 финала матчи длились до 4 побед одной из команд, а полуфинале и финале — до 3.

Команды 1-го сезона лиги 

 Аугсбургер (сейчас Аугсбургер Пантер, команда пришла после чемпионства во 2-й Бундеслиге)
 Айсберен Берлин (после 10-го места в 1-й Бундеслиге)
 Пройссен Берлин (после 4-го места во 2-й Бундеслиге)
 Фюксе Заксен Вайсвассер/Кемниц (сегодня , после 7-го места во 2-й Бундеслиге)
 Дюссельдорф (после вице-чемпионства в 1-й Бундеслиге)
 Ганновер (сегодня Ганновер Индианс, после 6-го места во 2-й Бундеслиге)
 Кассель Хаскис (после 2-го места во 2-й Бундеслиге)
 Кауфбойрер Адлер (сегодня , после 8-го места в 1-й Бундеслиге)
 Кёльнер Хайе (после 3-го места во 1-й Бундеслиге)
 Крефельд (сегодня Крефельд Пингвин, после 5-го места в 1-й Бундеслиге)
 (после 6-го места в 1-й Бундеслиге)
 Адлер Мангейм (после 7-го места в 1-й Бундеслиге)
 Маддогс Мюнхен (после победы в Чемпионате Германии)
 Нюрнберг 80 (сегодня Нюрнберг Айс Тайгерс, после 3-го места во 2-й Бундеслиге)
 , после 12-го места в 1-й Бундеслиге)
 Старбуллз Розенхайм (после 9-го места в 1-й Бундеслиге)
 Франкфурт Лайонс (сегодня , после 4-го места во 2-й Бундеслиге)
 Швеннингер Уайлд Уингз (после 11-го места в 1-й Бундеслиге)

Команды сезона 2021/22 
<div ="float:right; text-align:left; padding-left:15px;">

Структура 

DEL — это независимая лига, которой владеют и управляют 15 команд, входящих в ее состав. Каждая команда обязана выполнять следующие требования DEL, чтобы оставаться членом этой лиги.
 Письменное заявление о членстве
 Необходимая квалификация (чемпионат во 2-й лиге)
 Стадион, отвечающий требованиям DEL
 Финансовые условия
 Программа поддержки молодых игроков
 Приобретение лицензии (в настоящее время плата за лицензию установлена в размере 800 000 евро)
DEL принимает только одну команду 2-й лиги в сезон. С 2006—2007 года ни одна команда DEL не могла быть автоматически переведена в низшую лигу, она может только потерять свой статус в лиге из-за не соответствия с требованиями DEL.

Начиная с сезона 2008—2009 года и далее, по контракту каждый клуб сможет заявить только 12 легионеров, которые не имеют паспорт ФРГ.

ESBG обязуется принять любую DEL команду, желающую спуститься в низшую 2-ю лигу или Оберлигу. Однако, команде необходимо приобрести лицензию. Существует соглашение о сотрудничестве, которое контролирует отношения между DEL, ESBG (2-я лига) и Хоккейным союзом Германии (DEВ). Этот контракт о сотрудничестве был подписан в декабре 2005 года и действует до 2011 года. Контракт положил конец многолетним спорам между тремя организациями из-за конкуренции и финансовых вопросов.

В 2007 году DEL объявила об изменении в своем курсе. Начиная с 2008—2009 года лига расширилась до 16 команд, что привело к прямому продвижению во 2-ю Бундеслигу, при условии выполнения всех требований и заинтересованности стать членом DEL. Если этого не произойдет, или нынешняя команда в составе DEL уйдет из лиги, путём отборочных игр определится клуб или клубы, имеющие право стать членом лиги в установленном порядке для сохранения состава в кол-ве 16 команд (Примечание: Fuchse Duisburg покинула лигу до сезона 2009—2010 года и замену ей не нашли до следующего сезона. Кроме того новый формат графика игр сократит кол-во постоянных игр в сезоне до 52 игр для каждой команды. Это достигается следующим путём. Каждая команда играет четыре игры против одиннадцати других команд и две игры против оставшихся четырех. Чтобы определить кто с кем играет, используются итоговые результаты предыдущего сезона.

DEL вновь введет систему продвижения/раскрутки. Команды первого и второго низшего разряда будут играть серию игр на «лучшего из семи», чтобы определить кто будет играть с победителем 2-й Бундеслиги за место в лиге. Однако, идут споры по поводу этих матчей поскольку по контракту в команде второй категории играют только пять иностранных игроков и поэтому они играют в гандикапе в отличие от команд лиги DEL у которых по 12 иностранных игроков. В настоящее время ESBG объявила, что ни одна команда из 2-й Бундеслиги не будет принимать участие в этих матчах и следовательно никакого продвижения/перевода в более низшую категорию не произойдет.

Перед сезоном 2010—2011 из-за финансовых трудностей были вынуждены покинуть DEL два клуба Франкфурт Лайонс и Кассель Хаскис. Из 2-й лиги перешел клуб «Мюнхен» и всего в сезоне 2010—2011 в лиге (DEL) играло 14 команд.

В связи с финансовыми проблемами с 2013 года Ганновер Скорпионс покинул Немецкую хоккейную лигу.

В мае 2016 года руководство компании Anschutz Entertainment Group, владевшей командами Айсберен Берлин и Гамбург Фризерс, приняло решение спонсировать лишь один клуб. Таким образом команде из Гамбурга было дано время на то, чтобы найти другого спонсора. Когда этого не было сделано, команда была расформирована.

Чемпионы 

 1994/1995 — Кёльнер Хайе
 1995/1996 — Дюссельдорф
 1996/1997 — Адлер Мангейм
 1997/1998 — Адлер Мангейм (2)
 1998/1999 — Адлер Мангейм (3)
 1999/2000 — Мюнхен Баронс
 2000/2001 — Адлер Мангейм (4)
 2001/2002 — Кёльнер Хайе (2)
 2002/2003 — Крефельд Пингвин
 2003/2004 — Франкфурт Лайонс
 2004/2005 — Айсберен Берлин
 2005/2006 — Айсберен Берлин (2)
 2006/2007 — Адлер Мангейм (5)
 2007/2008 — Айсберен Берлин (3)
 2008/2009 — Айсберен Берлин (4)
 2009/2010 — Ганновер Скорпионс
 2010/2011 — Айсберен Берлин (5)
 2011/2012 — Айсберен Берлин (6)
 2012/2013 — Айсберен Берлин (7)
 2013/2014 — Ингольштадт
 2014/2015 — Адлер Мангейм (6)
 2015/2016 — Ред Булл Мюнхен
 2016/2017 — Ред Булл Мюнхен (2)
 2017/2018 — Ред Булл Мюнхен (3)
 2018/2019 — Адлер Мангейм (7)
 2019/2020 — плей-офф не доигран из-за пандемии COVID-19
 2020/2021 — Айсберен Берлин (8)
 2021/2022 — Айсберен Берлин (9)

См. также 
 Хоккейный союз Германии
 Чемпионы Германии по хоккею с шайбой
 Кубок Германии (хоккей)
 Сборная Германии по хоккею с шайбой
 Спорт в Германии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт DEL 

Хоккей с шайбой в Германии
Немецкая хоккейная лига
Хоккейные лиги Германии
Хоккейные лиги